Callias (zoon van Phaenippus), ook wel Callias I genoemd
 Callias (zoon van Hipponicus Ammon), ook wel Callias II genoemd

 Vrede van Callias, vredesverdrag tussen Perzen en Grieken in de oudheid